Patricia Routledge, een Engels actrice en zangeres
 Wayne Routledge, een Engels betaald voetballer
 Routledge, een Britse uitgeverij